Foro – tribunale
 Foro – la piazza delle città romane
Foro Romano
Fori Imperiali
 Foro – un buco tondeggiante, come quelli prodotti dal trapano
 Foro – frazione del comune italiano di Ripa Teatina
 Foro – fiume dell'Abruzzo
 Foro – località dell'Eritrea

Altri progetti